

Cinema 
 Spurs – film del 1930 diretto da B. Reeves Eason

Sport 
 Austin Spurs – squadra di pallacanestro australiana
 Denver Spurs – squadra di hockey su ghiaccio statunitense
 Kansas City Spurs – squadra di calcio statunitense
 San Antonio Spurs – squadra di pallacanestro statunitense